LEED – technika badawcza stosowana w określeniu struktury krystalicznej (ang. Low-Energy Electron Diffraction)
 LEED – certyfikat ekologicznego budynku (ang. Leadership in Energy & Environmental Design)